Marina Cvetanović est une joueuse de volley-ball slovène, née le  à Koper. Elle mesure  et joue au poste de réceptionneuse-attaquante.

Biographie

Clubs

Palmarès
Championnat de Slovénie
Finaliste : 2004, 2006, 2008.
 Finaliste : 2016.
Coupe de Slovénie
 Vainqueur : 2016.
Finaliste : 2005, 2006, 2007.
 Coupe de Pologne
 Finaliste : 2014.

Notes et références

Articles connexes
 Équipe de Slovénie de volley-ball féminin

Liens externes
  Son profil sur le site de la FIVB
  Son profil sur le site de la CEV
  Son profil sur le site de la ligue italienne
  Site officiel de son club

Joueuse slovène de volley-ball
Naissance en février 1986
Naissance à Koper